Charmois (Meurthe-et-Moselle)
 Charmois (Território de Belfort)
 Charmois-l'Orgueilleux